Somerby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Leicestershire
 Somerby by Brigg – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Somerby by Grantham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 Old Somerby – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire